Infernal Eternal е концертен албум на блек метъл групата Marduk. Записан е през 2000 г. във Франция по време на турнето World Panzer Battle.

Състав 
 Ерик „Легиън“ Хагщедт – вокали
 Морган „Ивъл“ Хякансон – китара
 Роджър „Боги“ Свенсон – бас
 Фредрик Андерсон – барабани

Песни

Бележки 

Албуми на Мардук
Музикални албуми от 2000 година
Концертни албуми